Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 2-ї категорії Citizen Cup 1995, який відбувся на відкритих ґрунтових кортах Am Rothenbaum у Гамбургу (Німеччина) в рамках туру WTA 1995 з 1 по 7 травня 1995 року.

Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Новотна, яка виступала в парі з Марі П'єрс. Новотна і П'єрс програли в першому колі парі Макарова Олена Олексіївна і Манюкова Євгенія Олександрівна. Джиджі Фернандес і Мартіна Хінгіс виграли титул, перемігши у фіналі пару Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні з  рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мередіт Макґрат /  Лариса Савченко (півфінал)
 Жюлі Алар /  Бренда Шульц (1-ше коло)
 Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (фінал)
 Крісті Богерт /  Ніколе Мунс-Ягерман (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1995
WTA Hamburg